Landtagswahlkreis 131 steht für folgende Wahlkreise in Nordrhein-Westfalen:

 Landtagswahlkreis Dortmund II (1980 bis 2000)
 Landtagswahlkreis Siegen I (1975)
 Landtagswahlkreis Siegen-Stadt – Siegen-Land I (1966 und 1970)
 Landtagswahlkreis Brilon (1947 bis 1962)